Santa Teresa ist der Name folgender Orte:

 Santa Teresa (La Pampa), ein Ort in Argentinien
 Santa Teresa (Santa Fe), ein Ort in Argentinien
 Santa Teresa (Belize), ein Ort im Toledo District, Belize
 Santa Teresa (Espírito Santo), eine Stadt in Espírito Santo, Brasilien
 Santa Teresa (Rio de Janeiro), ein Stadtteil von Rio de Janeiro, Brasilien
 Santa Teresa (Puntarenas), eine Gemeinde in Costa Rica
 Santa Teresa di Riva, eine Gemeinde auf Sizilien, Italien
 Santa Teresa Gallura, eine Stadt auf Sardinien, Italien
 Santa Teresa (Sonora), ein Ort in Sonora, Mexiko
 Santa Teresa (Nayarit), ein Ort in Nayarit, Mexiko
 Santa Teresa (La Convención), Ort in der Provinz La Convención, Region Cusco, Peru
 Distrikt Santa Teresa, Distrikt in der Provinz La Convención, Region Cusco, Peru
 Santa Teresa (New Mexico), eine Stadt in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Santa Teresa (San Jose), eine Gemeinde in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Santa Teresa (Uruguay), eine Stadt in Uruguay
 Santa Teresa del Tuy, eine Stadt in Venezuela

Schiffe:
 Santa Teresa, Name eines Motorschiffs der Santa-Klasse (1950)
Weiteres:
 Wasserkraftwerk Santa Teresa, Peru

Siehe auch:
 Sankt Therese
 Santa Teresita
 Theresienkirche